La nazionale Under-20 di rugby a 15 della Francia è la selezione giovanile di rugby a 15, sotto la giurisdizione della Federazione di rugby a 15 della Francia, che rappresenta la Francia a livello internazionale.

Partecipa annualmente al Sei Nazioni Under-20. Partecipa inoltre al Campionato World Rugby Under-20 (in inglese: World Rugby Under 20 Championship), istituito nel 2008 come IRB Junior World Championship, che integra e sostituisce da allora la Coppa del Mondo di rugby Under-19 e Under-21.

Storia

Palmarès 
 
2018, 2019
 
 2009, 2014 (Grande Slam), 2018

Statistiche delle competizioni

World Rugby Under-20

Sei Nazioni Under-20

Note

Voci correlate 
 Campionato World Rugby Under-20
 Trofeo World Rugby Under-20

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 Under-20
Francia